Usòs (en francès Uzos) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó de Pau-Oest